PK puede referirse a:
 .pk,  Dominio de Nivel Superior geográfico para Pakistán.
 PK (Película),  Película India de 2014.
 Psicoquinesia,  o PK, la hipotética capacidad de la mente para influir en la materia y energía.
 PK/PKM, ametralladora de propósito general diseñada en la Unión Soviética.
 P.K. 14, una banda de rock china.
 La enzima Piruvato Quinasa.
 La abreviatura de Punto Kilométrico (PK).
 La abreviatura de Paul Kalkbrenner, un productor de música Techno.
 Siglas utilizadas para abreviar parkour.

Siglas